Der Speerwurf der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2016 wurde am 7. und 9. Juli 2016 im Olympiastadion der niederländischen Hauptstadt Amsterdam ausgetragen.

Europameisterin wurde die Belarussin Tazzjana Chaladowitsch. Sie gewann vor der deutschen Olympiadritten von 2012, Europameisterin von 2010 und zweifachen EM-Dritten (2012/2014) Linda Stahl. Bronze ging an die Kroatin Sara Kolak.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
34 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 60,00 m. Fünf Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den sieben nächstplatzierten Sportlerinnen auf zwölf Werferinnen aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 58,13 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 
7. Juli 2016, 12:00 Uhr

In der Qualifikation aus Gruppe A ausgeschiedene Speerwerferinnen:

Gruppe B 
7. Juli 2016, 13:35 Uhr

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Speerwerferinnen:

Finale 
9. Juli 2016, 18:55 Uhr

Video 
 Javelin Throw Women / Final / 09 Jul / European Athletics Championships 2016 auf youtube.com, abgerufen am 15. März 2020

Weblinks 
 European Athletics Championships – Amsterdam 2016 auf european-athletics.org, abgerufen am 15. März 2020
 European Championship 2016 Amsterdam, Women Javelin Throw auf todor66.com, abgerufen am 15. März 2020
 Track and Field Statistics, EM 2016 auf trackfield.brinkster.net, abgerufen am 15. März 2020
 23. Leichtathletik-Europameisterschaften 2016 in Amsterdam, Niederlande auf ifosta.de, abgerufen am 15. März 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Speerwurf Frauen